Nezu Kaichirō ist der Name folgender Personen:

 Nezu Kaichirō I., japanischer Unternehmer und Politiker
 Nezu Kaichirō II., japanischer Unternehmer